Geyser ist der Familienname folgender Personen:
 Christian Gottlieb Geyser (1742–1803), deutscher Maler und Kupferstecher
 Gottlieb Wilhelm Geyser (1789–1865), deutscher Maler, Illustrator und Kunstschriftsteller
 Gottfried Geyser (1699–1764), deutscher lutherischer Theologe
 Hermina Geyser (* 1938), südafrikanische Hochspringerin
 Joseph Geyser (1869–1948), deutscher Philosoph
 Maria Elisabeth Geyser (1912–2008), deutsche Richterin
 Paul Geyser (1824–1882), Schweizer reformierter Theologe 
 Samuel Gottfried Geyser (1740–1808), deutscher Pädagoge und evangelischer Theologe

Geyser steht außerdem für:
 Geysir, heiße Quelle mit Eruptionen (Schreibweise in mehreren Sprachen)

Siehe auch:
 Geyser als Gattungsname für Durchlauferhitzer
 Gaiser
 Gaisser
 Gajser
 Geiser
 Geisser
 Gejser